Agata Nowicka (ur. 1976) – polska rysowniczka
 Aurelia Nowicka (ur. 1953) – polska prawnik, profesor nauk prawnych
 Bronka Nowicka (ur. 1974) – polska reżyserka i poetka
 Elżbieta Nowicka (ur. 1944) – regionalistka, historyk, muzealnik
 Ewa Nowicka-Rusek (?) – polska antropolog
 Ewelina Nowicka (ur. 1982) – polska skrzypaczka i kompozytorka
 Hanna Nowicka-Grochal (ur. 1962) – polska artystka współczesna, malarka, pedagog ASP w Gdańsku
 Jadwiga Nowicka (ur. 1935) – nauczycielka, regionalistka
 Joanna Nowicka (ur. 1966) – łuczniczka
 Maria Nowicka (1927-2015) – polska badaczka antyku, archeolog, papirolog
 Maria Nowicka-Skowron (ur. 1950) – polska ekonomistka
 Renata Nowicka-Mastek (?) – polska aktorka teatralna i filmowa
 Sabina Nowicka (1914-2006) – dyrektor teatrów łódzkich, organizatorka życia teatralnego
 Stanisława Nowicka (1905-1990) – polska śpiewaczka, aktorka 
 Stanisława Nowicka (ur. 1912) – polska architektka i rysowniczka
 Wanda Nowicka (ur. 1956) – polska działaczka feministyczna

Polskie nazwiska